Castanheira ist der Name mehrerer Orte und Gemeinden in 

Portugal:
 Castanheira (Guarda), Gemeinde im Concelho de Guarda
 Castanheira (Mogadouro), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Mogadouro
 Castanheira (Paredes de Coura)
 Castanheira (Trancoso)
 Castanheira do Vouga
 Castanheira de Pêra
 Castanheira do Ribatejo

Brasilien:
 Castanheira (Mato Grosso)
 Castanheira (Belém) Stadtteil der Stadt Belém (Pará)

Castanheira ist der Familienname folgender Personen:
 Bruno Castanheira (1977–2014), portugiesischer Radrennfahrer

Siehe auch:
 Castaneda
 Castañeda
 Castanea